Adam Mirecki (1910–1952) – działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego 
 Antoni Sławomir Mirecki (1809–1883) – polski inżynier
 Antoni Mirecki (1901–1984) – nauczyciel, działacz społeczny
 ks. Bronisław Mirecki (1903–1986) – kapłan katolicki, duszpasterz Polaków na terenach wcielonych do ZSRR
 Franciszek Mirecki (1791–1862) – kompozytor
 Józef Montwiłł-Mirecki (1879–1908) – przywódca Organizacji Bojowej PPS
 Kaya Mirecka-Ploss (ur. 1928) – pisarka, projektantka mody, działaczka społeczna
 Kazimierz Mirecki (1910–1999) – działacz SN
 Leon Mirecki (1905–2000) – honorowy prezes SN
 Małgorzata Lewińska-Mirecka (ur. 1971) – aktorka
 Rena Mirecka (ur. 1934) – aktorka
 Wiesław Mirecki (1911–1991) – aktor
 Bartłomiej Mirecki (ur. 1996) – kierowca wyścigowy